Михаил Габышев:
 Габышев, Михаил Вячеславович (род. 1990) — казахстанский футболист.
 Габышев, Михаил Прокопьевич (1928—2016) — советский государственный и общественный деятель, заместитель председателя Совета министров Якутской АССР (1972—1984), депутат государственного собрания Республики Саха Якутии V созыва.
 Габышев, Михаил Фёдорович (1902—1958) — якутский учёный, доктор экономических наук, профессор, отец Л. М. Габышева.